Tetragonicipitidae är en familj av kräftdjur. Tetragonicipitidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetragonicipitidae 60 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Tetragonicipitidae